Владимир Гавриленко:
 Гавриленко, Владимир (род. 1971) — белорусский футболист.
 Гавриленко, Владимир Михайлович (1923—2000) — советский футболист.